Boissières puede referirse a: 

 Boissières, comuna francesa situada en Gard.
 Boissières, comuna francesa situada en Lot.